West Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Village Historic District (Massachusetts), NRHP-ID 09000827
 West Village Historic District (New York), NRHP-ID 80002610